A 2019-es BDO-dartsvilágbajnokság (2019 BDO World Professional Darts Championship) volt a 42. világbajnokság, melyet a British Darts Organisation rendezett meg, és ez a 34. vb sorozatban, melynek a Frimley Green-ben található Lakeside Country Club adott otthont.

Glen Durrant volt a címvédő, aki a 2018-as döntőben Mark McGeeneyt győzte le 7–6-ra. Durrant ezúttal is döntőbe jutott, ahol a hozzá hasonlóan kétszeres BDO-világbajnok Scott Waitest győzte le 7–3 arányban.

A nőknél az címvédő Lisa Ashton már az első körben kiesett. A döntőt a japán Szuzuki Mikuru és az angol Lorraine Winstanley játszotta. Szuzuki 3-0-ra nyerte meg a döntőt és első világbajnoki címét.

A háromszoros BDO világbajnok Martin Adams 25 év után először nem tudta magát kvalifikálni a világbajnokságra, így lezárult 1994-től tartott sorozata.

Férfi

Résztvevők

1–16. helyezettek a BDO ranglistánKiemeltek az első körben
  Mark McGeeney (Második kör) 
  Glen Durrant (Világbajnok) 
  Jim Williams (Elődöntő)
  Wesley Harms (Második kör) 
  Michael Unterbuchner (Elődöntő)
  Scott Mitchell (Negyeddöntő)
  Gary Robson (Első kör)
  Richard Veenstra (Második kör)
  Scott Waites (Döntő)
  Chris Landman (Első kör)
  Dave Parletti (Első kör)
  Wayne Warren (Második kör) 
  Willem Mandigers (Negyeddöntő) 
  Daniel Day (Első kör)
  Ross Montgomery (Első kör)
  Martin Phillips (Első kör)

17–24. helyzettek a BDO ranglistán Első kör

 17.  Kyle McKinstry (Negyeddöntő)
 18.  Scott Baker (Második kör) 
 19.  Derk Telnekes (Első kör)
 20.  Tony O'Shea (Első kör)
 21.  Conan Whitehead (Negyeddöntő) 
 22.  Dean Reynolds (Második kör) 
 23.  Jeffrey Van Egdom (Első kör)
 24.  Mark Layton (Első kör)

25–27. helyezettek a BDO ranglistán Selejtező kör

 25.  Wouter Vaes (Selejtező kör)
 26.  Justin Thompson (Első kör)
 27.  Wes Newton (Selejtező kör)

Winmau World MasterSelejtező kör
  Adam Smith-Neale (Selejtező kör)

Regionális kvalifikáción kijutottak listája Selejtező kör
  Brian Løkken (Selejtező kör)
  Paul Hogan (Első kör)
  David Cameron (Második kör) 
  Oliver Ferenc (Első kör)
  Mark McGrath (Első kör)
  Jim Widmayer (Selejtező kör)
  Roger Janssen (Első kör)
  Mal Cuming (Selejtező kör)

Playoff kvalifikáción kijutottak listája Selejtező kör
  Krzysztof Kciuk (Második kör) 
  Nigel Heydon (Első kör)
  Ryan Hogarth (Selejtező kör)
  Andy Hamilton (Selejtező kör)

Sorsolás
A sorsolást 2018. november 22-én tartották.

Selejtező kör 
Minden meccs három nyert szettig tart.

Ágrajz

Női

Résztvevők

1–8. helyezettek a BDO ranglistán Kiemeltek
  Lorraine Winstanley (Döntő)
  Lisa Ashton (Első kör)
  Deta Hedman (Első kör)
  Anasztaszija Dobromiszlova (Elődöntő)
  Aileen de Graaf (Negyeddöntő)
  Fallon Sherrock (Negyeddöntő)
  Sharon Prins (Negyeddöntő)
  Trina Gulliver (Negyeddöntő)

9–14. helyezettek a BDO ranglistán Első kör

 9.  Corrine Hammond (Első kör)
 10.  Maria O'Brien (Elődöntő)
 11.  Casey Gallagher (Első kör)
 12.  Roz Bulmer (Első kör)
 13.  Paula Jacklin (Első kör)
 14.  Laura Turner (Első kör)

Playoff kvalifikáción kijutottak listájaElső kör
  Karolina Podgórska (Első kör)
  Szuzuki Mikuru (Világbajnok)

Sorsolás
A sorsolást 2018. november 22-én tartották.

Ifjúsági

Jegyzetek

Sportversenyek
Darts
dartsvilágbajnokság